Māzin oder Mazen () ist ein männlicher, arabischer Vorname.

Namensträger 
 Mahmud Abbas (Arabisch محمود عباس Maḥmūd ʿAbbās; * 1935), genannt Abu Mazen (ابو مازن Abū Māzin), führender Politiker der palästinensischen Fatah-Bewegung
 Mazin Ahmed Alhuthayfi (* 1985), genannt Mazin, saudi-arabischer Fußballspieler
 Mazen Dana (1962–2003), irakischer Kameramann
 Mazen Darwish (* 1974), syrischer Journalist
 Mazen Kerbaj (* 1975), libanesischer Improvisationskünstler
 Mazen Hesham (* 1994), ägyptischer Squashspieler

Männlicher Vorname
Arabischer Personenname